Džolfá může být:
 Džolfá (město v Íránu) – město na severozápadě Íránu
 Nové Džolfá – čtvrť Isfahánu v Íránu